Ždírec kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Ždírec (okres Plzeň-jih)
 Ždírec (okres Jihlava)
 Ždírec (okres Havlíčkův Brod)
 Ždírec (okres Česká Lípa)
 Ždírec nad Doubravou (okres Havlíčkův Brod)